Избори за народне посланике Републике Српске 2010. одржани су 3. октобра исте године као дио општих избора у БиХ. Број важећих гласова био је 633.429 (94,44%), а неважећих 37.301 (5,56%). Од укупног броја важећих гласова, на редовним бирачким мјестима било их је 614.182 (96,96%), поштом 12.533 (1,98%), у одсуству, путем мобилног тима и у ДКП 6.449 (1,02%), те на потврђеним гласачким листићима 265 (0,04%).

Резултати

Директни мандати по изборним јединицама

Расподјела мандата

Поређење са претходним изборима 2006.

Види још 
 Осми сазив Народне скупштине Републике Српске

Референце 

Избори за Народну скупштину Републике Српске
Општи избори у Републици Српској 2010.